

Села 
 Михайлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Глодоська сільська громада
 Михайлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада (в минулому — Добровеличківський район)